La stagione 2017-2018 è stata la prima per la Dinamo Academy Cagliari, società nata per volontà del presidente della Dinamo Sassari Stefano Sardara, con l’acquisto del titolo di A2 del Basket Ferentino, e pensata come società satellite dei sassaresi. La presidenza è stata affidata a Giovanni Zucca.
Nella sua prima stagione, il roster del club è stato affidato a coach Riccardo Paolini ed inserita nel girone Ovest, concludendo con un dignitoso 12º posto frutto di 14 vittorie e 16 sconfitte.
Non si è invece qualificata per la Coppa Italia di categoria.

Divise e sponsor
Il main sponsor della società è stato il pastificio dei Fratelli Cellino, azienda isolana con sede a Santa Giusta. Lo sponsor tecnico invece è stato EYE Sport.

Roster 
Aggiornato al 28 febbraio 2018.

|-

Note

Cagliari